Cryptopolyzoon är ett släkte av mossdjur. Cryptopolyzoon ingår i familjen Buskiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cryptopolyzoon